Олег Чертов:
 Чертов, Олег Викторович (род. 1975) — российский гребец-байдарочник.
 Чертов, Олег Владиленович (1958—1996) — историк, кандидат философских наук, поэт.